RDI est un sigle, qui signifie :
 Recherche, Développement et Innovation, ou parfois, Recherche, Développement et Industrialisation (se rattachant au domaine de la recherche et développement)

 Radar Doppler à Impulsions
 Réseau de l'information (RDI), la chaîne d'information de la Société Radio-Canada,
 Rassemblement démocratique pour l’indépendance, un parti politique québécois
 Royal Designers for Industry, une distinction britannique récompensant un designer.

Homonymie